Airbus A380, een vliegtuig
A380 (Groot-Brittannië), een verkeersweg